Werderbrücke bezeichnet:
 Werderbrücke, bis 1999 der Name der Karl-Carstens-Brücke in Bremen
 Werderbrücke, bis 1945 der Name der Pommerschen Brücke in Breslau
 Werderbrücke, Brücke der K 1205 über den Elbe-Havel-Kanal km 350,462 in Parey (Elbe)